Lech Majewski (ur. 1947) – polski grafik, plakacista, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 Lech Majewski (ur. 1952) – polski generał broni, pilot
 Lech Majewski (ur. 1953) – polski reżyser filmowy, scenarzysta, scenograf, producent, pisarz i poeta